Patmore est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), joueur australien de rugby
 (1888-1965), auteure anglaise
Coventry Patmore (1823-1896), poète et critique littéraire anglais
 (1908-1972), écrivain britannique
 (né en 1960), joueur australien de hockey sur gazon
 (1786-1855), auteur anglais
 (né en 1952), homme politique australien
Sharon Buchanan (née Patmore en 1963), joueuse australienne de hockey sur gazon
Simon Patmore (né en 1987), snowboardeur et athlète handisport australien
 (né en 1971), joueur anglais de football

Homonymie de patronyme